Afval (vuilnis);
 Overtollige stoffen dat een organisme uitscheidt.